Berkeley Square kan syfta på:

 Berkeley Square (plats) – ett torg i Londons West End
 Berkeley Square (TV-serie) – en brittisk TV-serie från 1998